Báltica o Baltica palabra que deriva de los antiguos pueblos baltos puede referirse a:

Báltica (un continente arcaico);
Lenguas bálticas (una familia de lenguas ubicadas principalmente en el noreste de Europa) ;
Baltica (cerveza chilena)